Димитровче може да се отнася за:

 Димитровче - растения от род Tripolium
 Димитровче - село в община Свиленград, България